Les Gens du voyage est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Gens du voyage, film de Jacques Feyder sorti en 1938 ;
 Les Gens du voyage, album de Gildas Arzel sorti en 1991.

Homonymie de titre